Четвёртый мультиплекс:
 Четвёртый мультиплекс цифрового телевидения Словакии
 RAI Mux 4
 Mediaset 4